Thorpe Underwood (Northamptonshire), Anglii
 Thorpe Underwood (North Yorkshire), Anglii